Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Петра Квітова.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Ольгу Говорцову з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал
| team-width=175
| RD1-seed1=Q
| RD1-team1= Марина Еракович
| RD1-score1-1=0
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Ліндсі Девенпорт
| RD1-score2-1=6| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Шахар Пеєр
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3=4
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Ольга Говорцова
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=6
| RD2-seed1=4
| RD2-team1= Ліндсі Девенпорт
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=5
| RD2-team2= Ольга Говорцова
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1 = Перше коло
| RD2 = Друге коло
| RD3 = Чвертьфінали
| RD4 = півфінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В Вільямс 
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= П Квітова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Кудрявцева 
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=6| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А Лю 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ю Федак 
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= М Еракович
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=6| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= А Жидкова 
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=4
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Л Девенпорт 
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= С Лісіцкі
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Є Родіна 
| RD1-score11-1=7| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Якімова 
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Коен-Алоро 
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=r
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= М Ларшер де Бріту 
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М Секера 
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= К Возняцкі  
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= П Квітова
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Кудрявцева
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=6
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А Лю
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= М Еракович
| RD2-score04-1=7| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Л Девенпорт
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Є Родіна
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= К Возняцкі
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= М Еракович
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Л Девенпорт
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6'''
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6 
| RD3-team04= К Возняцкі
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= М Еракович
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02=

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Cellular South Cup, одиночний розряд
Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008